La Coppa Davis 1947 è stata la 36ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 22 nazioni: 20 nella zona europea e 2 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 30 agosto al 1º settembre.

Zona Americana

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1947
 1947